Ronde van Limburg steht für folgende Radsportveranstaltungen:

 Ronde van Limburg (Belgien), Eintagesrennen in Belgien
 Ronde van Limburg (Niederlande), Eintagesrennen in den Niederlanden